Мануел Кавазос Лерма има више значења:

 Мануел Кавазос Лерма, Ла Провиденсија (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мануел Кавазос Лерма (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику